Samara steht für:

 Samara Airlines, russische Fluggesellschaft
 Lada Samara, Modell des russischen Autoherstellers Lada
 Flügelnuss (Botanik), geflügelte, einsamige Nussfrucht
 Stadtkreis Samara, den Stadtkreis der russischen Stadt 
 Oblast Samara, den gleichnamigen russischen Oblasten
 Samara-Kultur (um 5000 v. Chr.), archäologische Kultur an der mittleren Wolga
 (26922) Samara, einen Asteroiden
 Samara Valles, ein Grabenbruchsystem auf dem Mars

Orte:
 Samara, Großstadt in Russland
 Samara (Äthiopien), Stadt in Äthiopien
 Samara (Hatulia), Ort und Suco im Verwaltungsamt Hatulia, Gemeinde Ermera, Osttimor
 Samara (Bilopillja), Dorf in der Ukraine, Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Sámara (Costa Rica), Ort im Kanton Nicoya, Provinz Guanacaste, Costa Rica
 Khirbet Samara, Ruinenstätte in Palästina

Flüsse:
 Samara (Wolga), Nebenfluss der Wolga in Russland
 Samara (Dnepr), Nebenfluss des Dnepr in der Ukraine
 Samara, römischer Name des nordfranzösischen Flusses Somme

Samara ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeta Samara (* 1989), rumänische Tischtennisspielerin
 George A. Samara (1936–2006), US-amerikanischer Physiker und Materialwissenschaftler
 Spyro Samara (1861–1917), griechischer Komponist und Schöpfer der Olympischen Hymne
 Stavroula Samara (* 1994), griechische Sportlerin der Rhythmischen Sportgymnastik

Siehe auch:
 Samarra (Irak)
 Samaria
 Neu Samara, ehemalige Mennoniten-Kolonie in Russland